A Turma da Garrafinha é uma série de bonecos manipulados criada, escrita e dirigida por Mariana Caltabiano, para integrar o programa infantil de Angélica Angel Mix e posteriormente Bambuluá, produzida e exibida pela Rede Globo, de 1998 a 2001.

O elenco central é composto pela menina curiosa Garrafinha, cujo bordão se chama "Deu um nó na minha cabeça!"; pelo cachorro músico de estimação Musicão (que vivia cantarolando o riff principal da música Aqualung da banda Jethro Tull); e pelo pinguim Fraldo e sua prima chata Mafralda.

Além do elenco central, a série é integrada por Seu Pois Pois, um padeiro sabe-tudo; e pelo Quadrinhos, amigo da Garrafinha que adora ler histórias em quadrinhos.

Os bonecos foram confeccionados por Quiá Rodrigues (os mesmos fabricantes dos bonecos de extintos programas da Rede Globo como: TV Colosso, Flora Encantada e Bambuluá), e manipulados por Henrique Serrano, Marcos Toledo e Magda Crudelli.

A série chegou a atingir 14 pontos no Ibope. Os personagens foram licenciados por empresas de brinquedos, CDs, CD-ROM, cosméticos e alimentos, sob a Globo Marcas. Porém o tempo fez a série cair no esquecimento do público.

Atualmente, há uma página dedicada à personagem, no site do Iguinho. Há também no YouTube, um episódio produzido através de Animação em Flash.

Ligações externas 
 

Programas infantis da TV Globo
Séries de televisão infantis da década de 1990
Séries de televisão infantis da década de 2000
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1998
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2001
Séries de televisão com bonecos
Programas de televisão em língua portuguesa